Харито — фамилия. Известные носители:

 Харито, Милена (род. 1966) — албанский политик, государственный деятель, министр инноваций и государственного управления Республики Албания.
 Харито, Николай Иванович (1866—1918) — русский композитор, поэт.